Regno Unito
Kington – paese dell'Herefordshire
Kington – parrocchia civile del Worcestershire